Европско првенство у одбојци 1981. је било 12. по реду Европско првенство које се од 19. до 27. септембра одржавало у Бугарској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Пазарџик

Група Б – Бургас

Група Ц - Варна

Други круг

Група од 7.-12. места - Пазарџик

Група од 1.-6. места - Варна

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Бугарској
Одбојка у 1981.